Йокосука — японский топоним. Может означать:

 Йокосука — центральный город и порт.
 Линия Йокосука — железнодорожная линия. 
  — база ВМС США.
  — база морских сил самообороны Японии.
  — исследовательский парк.
  — тепловая электростанция.
  — верфь.
  — военно-морской округ.
 Военно-морской арсенал в Йокосуке
 1-й авиатехнический арсенал флота Йокосука — авиационное конструкторское бюро.
 Yokosuka B3Y — торпедоносец.
 Yokosuka B4Y — торпедоносец.
  — пикирующий бомбардировщик.
 Yokosuka D4Y Suisei — разведчик-пикировщик корабельного базирования.
  — разведывательный гидросамолёт.
 Yokosuka E5Y — разведывательный гидросамолёт.
 Yokosuka E6Y — разведывательный гидросамолёт.
 Yokosuka E14Y — разведывательный гидросамолёт.
 Yokosuka H5Y — летающая лодка.
  — летающая лодка.
 Yokosuka K1Y — тренировочный самолёт.
 Yokosuka K2Y — тренировочный самолёт.
 Yokosuka K4Y — тренировочный самолёт.
 Yokosuka K5Y — тренировочный самолёт.
 Yokosuka L3Y — транспортный самолёт.
 Yokosuka MXY5 — военный транспортный планёр.
 Yokosuka MXY7 Ohka — самолёт-снаряд специального назначения.
  — тренировочный самолёт.
  — тренировочный самолёт.
 Yokosuka P1Y Ginga — бомбардировщик.
 Yokosuka R2Y Keiun — прототип скоростного самолёта-разведчика.
  — разведывательный гидросамолёт.
  — бомбардировщик.
 Ёкосука (княжество) — феодальное княжество (хан).
  — замок.